Stenotaenia är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Koch 1847. Stenotaenia ingår i familjen storjordkrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Storjordkrypare
Stenotaenia